Coats ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Coats, US-amerikanischer Animator
 Beth Coats (* 1966), US-amerikanische Biathletin und Radsportlerin
 Dan Coats (* 1943), US-amerikanischer Politiker

 John Coats (1906–1979), schottischer Theosoph
 Michael Coats (* 1946), US-amerikanischer Astronaut
 Ros Coats (* 1950), britische Skilangläuferin und Orientierungsläuferin
 Thomas Glen-Coats (1878–1954), britischer Segler und Geschäftsmann

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coats (Idaho), im Minidoka County
 Coats (Kansas), im Pratt County
 Coats (Mississippi), im Simpson County
 Coats (North Carolina), im Harnett County
 Coats (Ohio), im Monroe County
 Coats Crossroad, im Kershaw County, South Carolina
 Coats Crossroads, im Johnston County, North Carolina
 Coats Grove, im Barry County, Michigan
 Coats Spring, im Pike County, Indiana
 Coats Lake, See im Otero County, New Mexico
 Coats Dike Mine, Mine im Pennington County, South Dakota
 Coats Oil Field, Ölfeld im Wood County, Texas

Sonstiges:
 Coats Island, kanadische Insel
 Coatsland, Region der Antarktis
 Coats PLC, britischer Hersteller von Nähgarnen, Nähnadeln und Reißverschlüssen
 Coats Branch, Fließgewässer im Weakley County, Tennessee
 Coats Drain, Fließgewässer im Lenawee County, Michigan
 Coats Run, Fließgewässer im Greenbrier County, West Virginia
 Coats Observatory, Volkssternwarte in der schottischen Stadt Paisley
 Y. F. Stewart Motor Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Coats

im NRHP gelistete Objekte:
 Coats House, in Tarboro, North Carolina, ID-Nr. 73001339
 Coats School, in Maysville, Arkansas, ID-Nr. 87002370

Siehe auch:
 Coates
 Coat
 Cote